Наве́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний захід від Парижа, 70 км на захід від Орлеана, 32 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 905 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2198,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Навей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Навей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер